McCluskey ist der Familienname folgender Personen:

 Andy McCluskey (* 1959), britischer Sänger der Band OMD
 Angela McCluskey, schottische Blues- und Popsängerin
 Edward J. McCluskey (1929–2016), Professor an der Universität in Stanford
 George McCluskey (* 1957), schottischer Fußballspieler
 Jamie McCluskey (* 1987), schottischer Fußballspieler
 Jim McCluskey (1950–2013), schottischer Fußballschiedsrichter
 Joe McCluskey (1911–2002), US-amerikanischer Langstrecken- und Hindernisläufer
 John McCluskey († 2015), britischer bzw. schottischer Boxer
 John McCluskey, Baron McCluskey (1929–2017), britischer Politiker und Jurist
 Roger McCluskey (1930–1993), US-amerikanischer Rennfahrer
 Ronnie McCluskey (1936–2011) schottischer Fußballspieler
 Stuart McCluskey (* 1977), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Verfahren nach Quine und McCluskey, eine der effizientesten Methoden zum Minimieren Boolescher Funktionen
 McClusky